Lipinki (gromada w powiecie gorlickim)
 Lipinki (gromada w powiecie nowomiejskim)
 Lipinki (gromada w powiecie świeckim)
 Lipinki (gromada w powiecie wschowskim) (głogowski/wschowski)
także:
 Lipinki Łużyckie (gromada) (powiat żarski)